Николай Горячев: Горячев, Николай Анатольевич (род. 1953) — советский и российский учёный.
 Горячев, Николай Иванович (1924—1943) — разведчик, Герой Советского Союза.